Блау — у німецькій та каталонській мовах «Blau» означає «блакитний» колір.

Може відноситись до:
 План «Блау» () — план літньо-осінньої кампанії німецьких військ на південному крилі радянсько-німецького фронту в 1942 році;
 Бляу-Вайс 1890 () — німецький футбольний клуб з Берліна. Заснований у 1890 році, розформований — у 1992;
 Синій вершник () — творче об'єднання представників експресіонізму (в основному художників) на початку XX століття у Німеччини.

Прізвище:
 Віллем Янсзон Блау — голландський картограф та видавець;
 Пітер Майкл Блау — американський соціолог.
 Тіна Блау (1845—1916) — австрійстка художниця

Німецькі прізвища
Нідерландські прізвища
Багатозначні терміни